Edwin (motorfiets), een Amerikaans motorfietsmerk
Edwin (spijkerbroekmerk), een spijkerbroekfabrikant
Edwin (voornaam), een jongensnaam
Edwin van Northumbria, koning van Northumbria (616-632)
Edwin van Mercia, graaf van Mercia (1062-1070)